La palabra Mame puede referirse a:

 Mame, el título de una obra teatral.
 El acrónimo del Multiple Arcade Machine Emulator.
 Mames, etnia maya que habita Chiapas y Guatemala.